Germania
 Bechhofen – comune della Baviera
 Bechhofen – comune della Renania-Palatinato